Full Moon est un terme de langue anglaise qui signifie pleine lune.

Cinéma 
 Full Moon est un film de Jérôme L'Hotsky sorti en 2008.

Albums 
 Full Moon est un album de la chanteuse américaine Brandy.
 Full Moon est un album du groupe de country rock américain The Charlie Daniels Band.

Manga 
 Full Moon est un manga de Takatoshi Shiozawa.
 Full Moon wo sagashite (満月（フルムーン）をさがして, À la recherche de la pleine lune) est un manga et anime japonais.

Peinture 
 Full Moon, est un tableau de Allan D'Arcangelo (1962).

Autres 
 La Full Moon Party est l'une des fêtes thaïs les plus connues au monde.
Full Moon est une marque d'e-liquides et d'arômes concentrés pour cigarette électronique, fabriquée en Malaisie.

Notes et références